Gern ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gern (1789–1869), deutscher Schauspieler
 Alfons Gern (1944–2010), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Georg Gern (1757–1830), deutscher Schauspieler und Sänger (Bass)
 Karl Gern (1845–1895), deutscher Pädagoge
 Ottomar Gern (1827–1882), russischer Militäringenieur und U-Boot-Bauer
 Wolfgang Gern (* 1951), deutscher Theologe

Gern ist der Name folgender Orte:
 Gern (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gern, bis 1953 Gemeindename von Maria Gern, Ortsteil des Marktes Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Gern (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gern (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Gern (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gern (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Gern (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gern (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Gern (München), Stadtteil im Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg in der Stadt München, Bayern
 Gern (Neureichenau), Ortsteil der Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Gern (Ornbau), Ortsteil der Stadt Ornbau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gern (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Gern (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gern (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gern (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Gern (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Gern (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gern (Gemeinde Brand-Laaben), Katastralgemeinde von Brand-Laaben, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gern (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil von Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Bauwerke:
 Schloss Gern im gleichnamigen Ortsteil von Eggenfelden

Siehe auch:
 Maria Gern